Smíšená čtyřhra Australian Open 2020 probíhala ve druhé polovině ledna 2020. Do mixu australského tenisového grandslamu hraného v Melbourne Parku nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl česko-americký pár Barbora Krejčíková a Rajeev Ram, jehož členové nestartovali společně. Ram do soutěže nezasáhl. Spoluhráčem Krejčíkové se stal Nikola Mektić.

Vítězem se stal pátý nasazený, česko-chorvatský pár Barbora Krejčíková a Nikola Mektić, který ve finále zdolal americko-britskou dvojici a úřadující dvojnásobné šampiony US Open, Bethanii Mattekovou-Sandsovou s Jamiem Murraym. Po dvousetovém průběhu 5–7 a 6–4 rozhodl o vítězích až supertiebreak v poměru míčů [10–1]. Krejčíková s Mektićem prolomili v úvodním hře první sady servis Murraymu, ale získaný brejk neudrželi při vedení gemů 5–3, kdy ztratili čtyři hry v řadě i celou sadu. Ve druhé pak dvakrát získali podání soupeřů. Americko-britský pár si za stavu her 2–5 vzal servis Krejčíkové zpět, ovšem srovnání setů již nezabránil. V supertiebreaku dominovalo česko-chorvatské duo, které výhrou nezískalo do žebříčku žádné body a oba jeho členové si rozdělili částku 190 000 australských dolarů.

Krejčíková obhájila jako první tenistka po 31 letech melbournský titul z mixu, když zopakovala výkon své bývalé trenérky Jany Novotné, která ovládla ročníky 1988 a 1989 s Američanem Jimem Pughem. Navázala také na deblové trofeje z French Open 2018 a Wimbledonu 2018. Mektić získal první grandslamovou trofej.

Nasazení párů 
 Barbora Strýcová /  Marcelo Melo (1. kolo)
 Čang Šuaj /  Nicolas Mahut (odstoupili)
 Gabriela Dabrowská /  Henri Kontinen (semifinále)
 Čan Chao-čching /  Michael Venus (2. kolo)
 Barbora Krejčíková /  Nikola Mektić (vítězové)
 Latisha Chan /  Ivan Dodig (čtvrtfinále)
 Samantha Stosurová /  Jean-Julien Rojer (2. kolo)
 Sie Su-wej /  Neal Skupski (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

smíšená čtyřhra